Binaced kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Binaced (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Binaced (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar